Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu férfi kajak egyes 10 000 méteres versenyszámát augusztus 11-én rendezték Henley-i-ben.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 DNS: nem indult a futamon

Döntő

Források 

Kajak-kenu az 1948. évi nyári olimpiai játékokon